Dimitri Djordjadze ist der Familienname folgender Personen

 Dimitri Djordjadze (1898–1985), georgischer Adeliger und Automobilrennfahrer
 Thea Djordjadze (* 1971), georgische Künstlerin